Серебряная звезда ():
 Серебряная звезда — американская военная награда.
 Серебряная звезда — вариант звезды повторного награждения, дополнительного знака военных наград США.
 Серебряная звезда — вариант звезды за службу, дополнительного знака военных наград США
 «Сильвер Старс» — наименования южноафриканского футбольного клуба «Платинум Старс» до 2007 г., см. также «Мапате Сильвер Старc», «ХП Сильвер Старс», «Тайкун Сильвер Старс»
 Lunar: The Silver Star (Лунар: Серебряная звезда) — первая часть серии компьютерных игр Lunar